Kovač o Kováč può riferirsi a :

Geografia 
Kovač – comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové (Repubblica Ceca)

Personaggi 
Luka Kovač – personaggio della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea

Persone 
Anica Kovač – modella croata
Dušan Kováč – storico e scrittore slovacco
Ervín Kováč – calciatore slovacco
Igor Kováč – ex ostacolista slovacco
Ivana Kovač – cantante croata
Maroš Kováč – ciclista su strada slovacco
Michal Kováč – politico slovacco, presidente della Repubblica slovacca dal 1993 al 1998
Mirko Kovač – scrittore e drammaturgo jugoslavo
Miro Kovač – storico, diplomatico e politico croato
Monika Kovač – ex cestista croata
Niko Kovač – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
Robert Kovač – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
Radoslav Kováč – ex calciatore ceco
Slobodan Kovač – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista serbo
Tibor Kováč – calciatore slovacco
Tinkara Kovač – cantante e flautista slovena